Niemcy:
 Frankfurt-Bergen-Enkheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Bergen-Enkheim – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Bergen
 Enkheim